Frank Nelson peut désigner :
 Frank Nelson (1911-1986), acteur américain ;
 Frank Nelson (1887-1970), athlète américain ;
 Frank Nelson (1910-1973), joueur de hockey sur glace américain.

Voir aussi 
 Frank Nelson Blanchard (1888-1937), herpétologiste américain.